Der FA Women’s National League Cup (von 1994 bis 2018 FA Women’s Premier League Cup) ist ein Pokalwettbewerb im englischen Frauenfußball. Der Wettbewerb wurde erstmals 1991/92 ausgetragen. Rekordsieger ist der Arsenal LFC, die den Wettbewerb bereits zehnmal für sich entschieden. Bis 2010 nahmen an dem Wettbewerb die Erst- und Zweitligisten teil, seither treten die Topmannschaften im FA WSL Continental Tyres Cup an und der Wettbewerb wurde zunehmend von niedrigklassigeren Teams ausgespielt. Seit 2014 wird der Wettbewerb unter den Mannschaften der FA Women’s Premier League ausgespielt, der dritten und vierten Ligaebene im englischen Frauenfußball.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Siehe auch 
 FA Women’s Cup (Englischer Frauenfußballpokal)

Weblinks 
 Infos auf der offiziellen FA-Webseite

Fußballwettbewerb in England
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften